Birgitte Baadegaard (1967- ) er dansk forfatter og foredragsholder.

Hun har en mastergrad i marketing og organisation (1986-1992) fra Copenhagen Busines School, og har efterfølgende arbejdet som marketingschef, executive coach og karriererådgiver. I dag er hun ved at færdiggøre en ny Master på Jung Instituttet i København med fokus på dybdepsykologi.

Baadegaard er ofte anvendt debattør på flere medier. Her i blandt Berlingske Tidende, POV International.

Med bogen Manifest for kvinder kom Baadegaard for alvor frem i mediernes søgelyst. Mange, især kvinder har hyldet bogen, mens det ikke er tilfældet for anmelderne.

Bøger 
 Lige er ikke det samme som ens - Fra A til Å - om de to biologiske køn og ligeværd, Forlaget Content Publishing, (2022), 
 Manifest for kvinder, Forlaget Aronsen (2019), 
 Hættemågens flugt, Forlaget Q2Q (2016), 
 Når mænd og kvinder kommunikerer, DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2014), 
 Så søg det jon - og få det! - en håndbog for kvinder om jobsøgning, Forlaget Q2Q (2011),

Kilder 

 
Forfattere fra Danmark
Foredragsholdere fra Danmark